Sabella (roman), roman van Tanith Lee
 Sabella (geslacht), geslacht van borstelwormen